
Molekulska formula -{C7H10N2}- se može odnositi na:

 2-Piridiletilamin
 2,4-Diaminotoluen
 2,5-Diaminotoluen
 4-Dimetilaminopiridin